Guidonia puede referirse a:

 Guidonia, género de plantas con flores perteneciente a la familia Salicaceae;
 Guidonia Montecelio, municipio de la provincia de Roma, región del Lacio, Italia;
 Guidona de la Divina Misericordia, una de los de miembros de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret.